Го́ппель () — німецьке прізвище:

 Альфонс Гоппель (1905—1991) — німецький політик, прем'єр-міністр Баварії
 Гертруда Гоппель (1908—1989) — Дружина Альфонса Гоппеля
 Христина Гоппель (народ. 1979) — німецька художниця-ілюстратор
 Томас Гоппель (народ. 1947) — баварський політик, син Альфонса Гоппеля